Бальзамо:
  Бальзамо — ценная порода древесины.
 Бальзамо, Терри (род. 1973) — американский музыкант.
 Бальзамо, Джузеппе  (более известен как Алессандро Калиостро; 1743—1795) — итальянский мистик и авантюрист.
 Бальзамо-Кривелли, Джузеппе (1800—1874) — итальянский ботаник, миколог, профессор минералогии, зоологии, сравнительной анатомии, натуралист.
 Бальзамо-Кривелли, Риккардо (1874—1938) — итальянский поэт.

См. также 
 
 Чинизелло-Бальсамо — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Милан.

Примечания